Луковица може да се отнася за:

 Луковица, орган при някои от растенията, видоизменено стъбло.
 Луковица (Община Желино), село в Република Македония.
 Луковица (Община Каменица), село в Република Македония.
 Луковица (Община Свилайнац), село в Сърбия.
 Луковица (Община Луковица), село в Словения.
 Луковица (община), община в Словения.
 Луковица или Луковища, Ликовища (Палеа Ликояни), село в Ном Иматия, Дем Апостол Павел, Гърция.
 Вкусова луковица, сетивен орган за вкус.
 Луковица, бивше село в Ломско, днес част от Смирненски